Carles Pujol Aupí: (Figueres, 1965) periodista figuerenc
 Carlos Pujol Jaumeandreu (Barcelona, 1936-16 de gener de 2012) poeta, traductor, editor, historiador de la literatura i novel·lista.
 Carles Pujol (artista) (Barcelona, 1947) artista conceptual
 Carles Cases i Pujol (Sallent, 1958) és un músic i compositor català de jazz i música de cinema.